Чемпионат России по баскетболу 2013/2014 — являлся 23 сезоном Премьер-лиги Российской федерации по баскетболу. По итогам предыдущего сезона в «Суперлигу» выбыл «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), а в «Премьер-лигу» вошёл лучший клуб «Суперлиги» — «Енисей».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 12 октября 2013 г. по 13 марта 2014 г.) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.

Серии 1/4 финала, матчей за 5—8-е места и игры за 5-е и 7-е место проводятся до двух побед по схеме 1+2 : 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф;

Полуфинал проводится до двух побед по схеме 1+1+1: 1-я и при необходимости 3-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 2-я игра проводится на площадке команд, указанных вторыми;

Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.

Команды, занявшие 9-е и 10-е в Регулярном Чемпионате, играют во втором этапе по две игры дома и на выезде (всего 4 игры) с учётом всех ранее набранных очков в случае если по результатам игр Регулярного Чемпионата разница между ними составляет не более 2 очков. Если разница составит 3 очка и более, то команды, занявшие 9-е и 10-е места, будут классифицироваться по результатам Регулярного Чемпионата. Команда, занявшая последнее место будет выступать в сезоне 2014/2015 в «Суперлиге».

Участники 

 * — отзаявлены во время чемпионата

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Таблица чемпионата

Лидеры чемпионата

Личная статистика

Плей-аут

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Спарта энд К — Динамо-ГУВД — 2-1 (59:66, 71:52, 72:69)
 Энергия — Вологда-Чеваката — 0-2 (68:82, 62:70)
 Матч за 7-е место
 Энергия — Динамо-ГУВД — 1-2 (50:60, 89:65, 63:76)
 Матч за 5-е место
 Спарта энд К — Вологда-Чеваката — 2-1 (50:53, 71:65, 70:64)

Финал

Итоговое положение

Лучшие

По версии РФБ 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший тяжелый форвард -  Сеймон Огастус (Динамо (К))
 Лучший легкий форвард -  Ирина Соколовская (Динамо (М))
 Лучший атакующий защитник -  Наталья Жедик (Надежда)
 Лучший разыгрывающий -  Анна Крус (Надежда)
 Лучший центровой -  Кэндис Паркер (УГМК)

По версии сайта Eurobasket.com 

Символическая пятёрка турнира
  ДеВанна Боннер (Надежда)
  Линдсей Уэйлен (Динамо (М))
  Сеймон Огастус (Динамо (К))
  Елена Милованович (Динамо (К))
  Кэндис Паркер (УГМК)

VI Чемпионат молодёжных команд женских клубов Премьер-лиги 
Соревнование проводится в два этапа: регулярное первенство и Финал восьми.

Регулярное первенство 
Команды играли в два круга спаренными играми с разъездами по две игры дома и на выезде (36 игр).

Турнирная таблица

II этап — Финал восьми 
Финальный турнир прошёл в Вологде с 27 по 29 марта 2014

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
 Лучший тяжелый форвард - Альбина Ражева (Вологда-Чеваката-2)
 Лучший легкий форвард - Дарья Левченко (УГМК-Юниор)
 Лучший атакующий защитник - Диана Сазонова (Динамо-2 (К))
 Лучший разыгрывающий - Виктория Плохих (Динамо-2 (К))
 Лучшая центровая турнира - Мария Вадеева (Спарта энд К-2)

Суперлига

Регламент соревнования 
Чемпионат среди женских клубов Суперлиги проводится с 14 октября 2013 года по апрель 2014 года. Соревнования проводятся в два этапа. Сначала команды играют в четыре круга спаренными играми с разъездами (2 игры — дома, 2 — на выезде).

Игры «плей-офф», начинаются со стадии 1/4 финала, играют команды, занявшие с 1 по 8-е места по системе 1+2 на всех стадиях, где первая игра проводится на площадке нижестоящей команды.

Команде, занявшей первое место в Суперлиге предоставляется право выступать в сезоне 2014—2015 гг. в Премьер-Лиге, при условии выполнения всех требований, предъявляемых РФБ к профессиональным баскетбольным клубам. Команда, занявшая последнее место в Суперлиге будет выступать в сезоне 2014—2015 гг. в Высшей лиге.

Победителем Суперлиги стал ростовский клуб «Ростов-Дон».

I этап 
 Турнирная таблица

II этап 

 Матч за 3-е место
 Воронеж-СКИФ — Казаночка — 0-2 (44:74, 58:75)

Турнир за 5 — 8-е места 
Проходил в Санкт-Петербурге с 22 по 24 апреля 2014 года

Лучшие игроки турнира 

Индивидуальные награды
 Лучший разыгрывающий — Елена Мишкарева (Нефтяник-Авангард)
 Лучший атакующий защитник — Виктория Плотникова (Казаночка)
 Лучший легкий форвард — Марина Пасечник (Нефтяник-Авангард)
 Лучший тяжелый форвард — Галина Литвиненко (Воронеж-СКИФ)
 Лучший центровой — Елена Харченко (Ростов-Дон)

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2013/2014

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России

Примечания 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе